O Estádio Municipal Prefeito André Moura, mais conhecido como Estádio André Moura, é um estádio de futebol localizado na cidade de Pirambu, estado de Sergipe. É utilizado nos jogos de mando de campo do clube local, o , pertence ao Governo Municipal e tem capacidade para 3.000 torcedores.

Ligações externas
 Templos do Futebol - Estádio André Moura 

Prefeito André Moura
Pirambu
Andre Moura